Kaven ist der Familienname von:

 August von Kaven (1827–1891), deutscher Bauingenieur und der Gründungsrektor des Aachener Polytechnikums
 Herbert von Kaven (1908–2009), Mathematiker und Stifter des von Kaven-Preises
 Wolfgang Kaven (* 1940), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Elin Kåven (* 1979), norwegische Sängerin
 Ingrid Caven (* 1938), deutsche Chanson-Sängerin und Schauspielerin
 Toril Bakken Kåven (* 1968), norwegische Politikerin

Kaven steht für:
 Kaven (Maloelap), Motu des Maloelap-Atolls der pazifischen Inselrepublik Marshallinseln